1100 может означать:
 1100 год — високосный год, начинающийся в воскресенье.
 1100-е годы.
 1100 — название одной из композиций в альбоме «Герой асфальта» группы Ария.
 1100 — натуральное число между 1099 и 1101.
 Число 12 в двоичной системе счисления.